Древнеримские цари () — легендарные и полулегендарные правители Древнего Рима в так называемый царский период до основания Республики. Римские первоисточники (в том числе Тит Ливий) упоминают семерых царей.

Список

Примечания

Литература 
 Кофанов Л. Л. 2001: Характер царской власти в Риме VIII—VI вв. до н. э. // Антиковедение и медиевистика: сб. науч. тр. Вып. 3. / В. В. Дементьева (отв. ред.). Ярославль, 14-24.

Ссылки 
 Древнейший период истории Рима
 Царский Рим и ранняя Республика

Списки правителей Италии
Списки:Древний Рим